У Норвегії всі лікарні фінансуються з державного бюджету.  Однак, хоча медичне лікування є безкоштовним для будь-якої особи молодше шістнадцяти років, мешканці, які досягли повноліття, повинні щороку сплачувати франшизу, перш ніж отримати право на отримання картки звільнення. Картка дає право на безкоштовне медичне обслуговування до кінця цього року. 

Усі державні лікарні в Норвегії управляються чотирма регіональними органами охорони здоров'я (RHA), які контролюються Міністерством охорони здоров'я та охорони здоров'я. На додаток до цих державних лікарень, зараз функціонує невелика кількість приватних медичних клінік.

Статистика

Наявність і вартість 
Витрати на охорону здоров'я складають близько 6647 доларів США на душу на рік (2016 р.), найвищий показник у світі.  У ньому найбільша частка медсестер та акушерок на душу населення в Європі - 1744 на 100 000 у 2015 році 

Хоча доступність державної медичної допомоги є загальною в Норвегії, існують певні умови оплати.

Дітям віком від шістнадцяти років і молодшим, а також кільком іншим групам, таким як годуючі жінки та пенсіонери, надається безкоштовна медична допомога незалежно від охоплення, яке вони могли мати в попередніх ситуаціях. Усі інші громадяни несуть відповідальність за річну франшизу, яка називається франшиза 1 (2460 норвезьких крон у 2020 році) норвезької крони (близько 266,00 доларів США) та франшиза 2 (2176 норвезьких крон у 2020 році) норвезької крони (близько 235,00 доларів США). Все, що вище цих франшиз, надається безкоштовно протягом решти цього року. Франшиза 1 охоплює найпоширеніші медичні послуги, такі як лікар загальної практики, психіатрична медична допомога, лабораторні тести та обладнання, а також ліки, що підпадають під синю систему рецептів. Франшиза 2 охоплює фізіотерапію, стоматологію тощо. Госпіталізація та все, що пов’язано з госпіталізацією в Норвегії, є безкоштовним для будь-якого громадянина, незалежно від доходу та статусу, що підлягає вирахуванню. 

Що стосується прийому у відділення невідкладної допомоги, всі негайні витрати на охорону здоров’я покриваються. Якщо лікарні Норвегії не можуть лікувати пацієнта, лікування за кордоном проводиться безкоштовно.

Витрати на охорону здоров'я та державне фінансування 
Норвегія в цілому має дуже високі результати в різних рейтингах медичних послуг у всьому світі. Унікальним для норвезької системи охорони здоров’я є те, що держава фінансує майже всі витрати, які мав б пацієнт. Пацієнти з надвисокими витратами через постійну хворобу отримують податкову знижку.  У 2010 році 9,4% ВВП країни пішло на витрати на охорону здоров’я, і лише близько 1,4% від цього були приватні витрати. 

У 2017 році 10,4% ВВП країни пішло на витрати на охорону здоров’я.  Норвегія має один з найнижчих показників приватних витрат на охорону здоров’я у світі. У 2007 році виплати з власної кишені становили 15% загальних витрат на охорону здоров’я, у 2010 році виплати приватних грошей (з власної кишені) становили до 15,3%, що відображає помірні вимоги щодо розподілу витрат. Уряд створює щорічний бюджет на наступний рік, щороку в грудні. Цей бюджет включає всі витрати в галузі охорони здоров'я Норвегії. Парламент лише в деяких випадках проголосував за додаткові кошти пізніше цього року, насамперед для лікарень. Держава для соціального забезпечення витрачає чимало на підтримку та вдосконалення після рівня та інфляції року. Пенсія, що регулюється за віком, є найбільшими видатками в бюджетному розділі, що охоплюють охорону здоров'я та добробут. У 2018 році уряд збільшив витрати та фінансування сектору охорони здоров’я на 2% порівняно з минулим роком, маючи на меті скоротити тривалість черг очікування та покращити медичні послуги. Кошти на лікарняне обслуговування виділяються обласним органам охорони здоров’я після прийняття бюджету на наступний рік. Вони несуть відповідальність за розподіл фінансового фінансування між лікарнями та іншими службами охорони здоров’я на місцях.

Історія та розвиток 
Після Другої світової війни уряд Норвегії вирішив включити національну охорону здоров'я як одну з основних цілей у розвиток соціальної держави. Держава несе відповідальність за забезпечення якісних та необхідних медичних послуг для всіх.  Відповідальність розподілена між трьома рівнями відповідальності уряду. По-перше, уряд штату, по-друге повіт, нарешті, місцева  рада. Уряд несе відповідальність за розробку законів та прийняття законопроєктів, але головний обов'язок міністерства охорони здоров'я та охорони здоров'я полягає в щоденній роботі та операціях щодо політики охорони здоров'я та охорони здоров'я в Норвегії.  У 2001 році кожен громадянин отримав право мати постійного лікаря в районі, в якому проживав. Міська рада в кожному окрузі відповідає за це право, а також вони ініціюють угоди та співпрацю з лікарями.  Це вдосконалення є одним із кількох у галузі охорони здоров’я, яке може запропонувати Норвегія. Різні реформи об’єднують те, що всі вони відбулися як реакція на неефективну систему, яка не повністю використала всі наявні ресурси. Ще однією важливою реформою, яка відбулася на початку 21 століття, була реформа охорони здоров’я 2002 року.

Реформа лікарні 2002 року 
У 2002 році уряд взяв на себе відповідальність за управління лікарнями в країні. У цей час прем'єр-міністром був Х'єлл Магне Бунневік. Він був лідером партії KrF і очолював уряд, коаліційний з двома іншими партіями, Хойре та Венстре. До цього часу лікарнями в Норвегії керували графство та міська рада. Метою було покращити якість медичного лікування, керувати лікарнями ефективніше, ніж раніше, та зробити медичне лікування однаково доступним для всіх у країні.  Реформа була натхненна думками руху «Нове державне управління», і після цих принципів відбулися великі зміни. Лікарні та служби були організовані в п’яти регіональних медичних компаніях. Вони є незалежними юридичними особами, організованими за тими ж принципами, що і корпорація, за невеликими винятками. Охоронні компанії належать лише уряду, вони не можуть збанкрутувати і гарантовані урядом. Уряд також позичає та надає їм фінансування за рахунок державного фінансування.  Реформа була певною мірою успішною. Листи очікування пацієнтів до лікування скоротились майже на 20 тис. пацієнтів. Але витрати на охорону здоров'я в Норвегії зросли, і через рік фінансовий дефіцит досяг майже 3,1 мільярда.  Крім того, підвищення ефективності лікування може бути помічене пацієнтами, коли вони мають менше часу з лікарем і іноді повинні виїхати з лікарні в той же день.

Фармацевтика 
Норвегія не виробляє основну кількість фармацевтичних препаратів, що споживаються всередині країни, і імпортує більшість, що використовуються в її системі охорони здоров'я. Це призвело до того, що більшості жителів доводиться платити повну ціну за будь-який рецепт. Експорт фармацевтичних препаратів контролюється Міністерством охорони здоров'я та охорони здоров'я. Страхове покриття лікарських засобів, що імпортуються за межі країни, здійснюється через Норвезьке управління економіки охорони здоров’я (HELFO).

Адміністрація 
У Норвегії є чотири призначені регіональні органи охорони здоров’я. Це: Регіональне управління охорони здоров’я Північної Норвегії, Регіональне управління охорони здоров’я Центральної Норвегії, Регіональне управління охорони здоров’я Західної Норвегії та Регіональне управління охорони здоров’я Південної та Східної Норвегії.  Відповідно до Закону про права пацієнтів  усі особи, що мають право на право, мають право вибору в лікарнях під час лікування.

Продуктивність 
Норвезька система охорони здоров’я зайняла 11 місце за загальними показниками діяльності Світової організації охорони здоров’я  у звіті за 2000 р., що оцінював системи охорони здоров’я кожної з 191 держави-члена ООН. Згідно з європейським індексом споживачів охорони здоров’я, у 2015 році норвезька система охорони здоров’я посідала третє місце в Європі, але мала незрозуміло довгі списки очікування.  270 000 норвежців чекали на лікування в 2012-13 роках.    У публікації ОЕСР Health at a Glance 2011 Норвегія серед одинадцяти опитаних країн серед найбільш тривалих періодів очікування на планову хірургію та призначення спеціалістів.  Однак кабінет Сольберга успішно зменшив середній час очікування на лікарняну допомогу.

Теми здоров’я

Тягар хвороб

Запущено норвезький звіт про тягар захворювань. Опубліковано 21.03.16

Звіт про охорону здоров'я - коротка версія: стан здоров'я в Норвегії 2018 (звіт 05/2018)

Вагітність та догляд  за дитиною 
Усі вагітні жінки в Норвегії мають право на догляд за вагітністю від акушерки в Центрі охорони здоров’я материнства та дитини або від лікаря загальної практики.

Зазвичай проводиться вісім дородових процедур, включаючи один ультразвуковий скринінг під час вагітності. Консультації безкоштовні, а вагітні працівниці мають право на оплачуваний відпустку для роботи до пологів. 

У 2017 році народилося 56 600 дітей, що на 2300 менше, ніж у попередньому році. Це дало загальний коефіцієнт народжуваності 1,62 дитини на жінку - найнижчий показник, який коли-небудь вимірювався в Норвегії. 

У 2017 р. 139 дітей були зареєстровані як мертвонароджені. Це відповідає 2,4 смертності на 1000 народжених і є найнижчою кількістю зафіксованих коли-небудь.

У Норвегії 2015 р.: щільність персоналу медсестер та акушерів (на 1000 населення). Значення: 17,824. Це включає практикуючих акушерок та практикуючих медсестер. Джерело даних: Дані охорони здоров’я ОЕСР, станом на жовтень 2017 року. Регіон ВООЗ: Європа ефективна. дата: 2018-02-26

Інфекційні хвороби 
Багато інфекційних захворювань зменшились у всьому світі. Вищий рівень життя та покращення гігієнічних умов є основною причиною, як і використання вакцин. Збільшення кількості міжнародних поїздок та імпорту продовольства спричинює збільшення кількості інфекційних захворювань у Норвегії. До них належать деякі харчові інфекції та інфекції стійкими до антибіотиків бактеріями.  Пацієнти звільняються від розподілу витрат на відвідування, обстеження та лікування всіх інфекційних захворювань, які, як вважається, становлять загрозу здоров’ю населення.

Туберкульоз 
Туберкульоз є найбільш інфекційним захворюванням у всьому світі і є головною проблемою у світовій охороні здоров'я. Однак у Норвегії триває зниження кількості випадків туберкульозу.

До 2017 року в Інститут громадського здоров’я було повідомлено про 261 пацієнта з туберкульозною хворобою. Це спад у порівнянні з попередніми роками. За останні двадцять років найбільша кількість хворих на туберкульоз становила 392 у 2013 році. Це робить Норвегію однією з країн із найнижчою присутністю туберкульозу у світі. Відмінності у загальному тягарі захворюваності на туберкульоз також відображаються на появі в самій країні, де можна спостерігати великі нерівності на основі країни походження людей. Лише 11% пацієнтів, які повідомляли про хворобу на туберкульоз у 2017 році, народилися в Норвегії, і лише половина з них мали батьків, які народилися в Норвегії.

MDR-TB 
Кількість випадків мультирезистентного туберкульозу становить від чотирьох до 11 випадків на рік. До 2017 року у дев’яти пацієнтів діагностували мультирезистентний туберкульоз. Жоден з них не розвивав резистентності під час лікування в Норвегії.

Профілактичне лікування прихованого туберкульозу 
Більшість випадків туберкульозної хвороби в Норвегії виявляються на ранніх термінах, і тому не призводять до захворювань інших людей, тобто вони вважаються прихованими.

Важливою частиною туберкульозної роботи в цій країні є саме забезпечення того, щоб людям із підвищеним ризиком розвитку постінфекційних захворювань пропонували профілактичне лікування. Окрім тих, хто вважається нещодавно інфікованим, до груп високого ризику належать діти та особи з порушеною імунною системою.

За даними Інституту громадського здоров'я, кількість людей, які отримують профілактичне лікування, все ще залишається занадто низькою. Очікується, що кількість профілактичних процедур буде більшою, ніж кількість лікуваних від туберкульозу, але в кількох округах ці групи приблизно однакові.

ВІЛ / СНІД 
ВІЛ-інфекція визначена у всіх країнах світу. За підрахунками UNAIDS, на кінець 2016 року приблизно 36,7 мільйона людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, приблизно 17 мільйонів з них мають доступ до противірусного лікування. З початку епідемії, за підрахунками, приблизно 78 мільйонів людей заразилися ВІЛ, а приблизно 35 мільйонів людей померли від хвороб, пов'язаних зі СНІДом. У всьому світі жінки становлять 52% ВІЛ-інфікованих. Близько 69% ВІЛ-інфікованих мешкають в Африці на південь від Сахари. Близько 1,8 мільйона зараз щорічно заражаються ВІЛ у всьому світі (2016). Це найменша кількість вперше діагностованих з середини 1990-х років. 

У Норвегії також доведено ВІЛ-інфекцію та СНІД, а з 1983 р. Інститут громадського здоров'я в Осло проводив статистичні дані, показуючи загальний рівень захворюваності. У 2017 році було 18 випадків з діагнозом СНІД та 213 з діагнозом ВІЛ. 

Люди, які пробують тест на ВІЛ, будуть скеровані до лікаря, який добре знає ВІЛ. Лікуванням ВІЛ-інфекції зазвичай займається спеціалізована медична служба в лікарні. Для людей, які мешкають далеко від лікарні, місцевий лікар може співпрацювати зі спеціалістами, щоб надати найкращу підтримку на місцях.

DALY в Норвегії 1990–2016 
У роках життя з урахуванням інвалідності на відсоток переважають неінфекційні хвороби (НІЗ). Біль у попереку та шиї має найвищу частку, 8,08% від загальної кількості DALY, але вона трохи зменшується. Ішемічна хвороба серця є другою за величиною - 7,42% від загальної кількості DALY, ХОЗЛ зростає і становить 3,09% від загальної DALY. 

Травми, включаючи насильство та заподіяння собі шкоди, мають меншу частку від загальної кількості DALY. Водоспади займають найбільшу частку в цій області - 2,93% від загальної кількості DALY, і найбільше зростає. Самопошкодження є другим за величиною - 2%, а дорожньо-транспортний травматизм - 1,44% від загальної кількості DALY, обидва зменшуються. 

Інфекційні, неонатальні, материнські та харчові захворювання мають найменшу частку від загальної кількості DALY. Найбільша частка в цій галузі становить: Захворювання нижніх дихальних шляхів - 1,22% від загальної кількості DALY. Діарейні захворювання збільшуються і становлять 0,34% від загальної кількості DALY. ВІЛ / СНІД невеликий і зменшується, і на нього припадає 0,087% від загальної кількості DALY. Туберкульоз ще менший і зменшується - 0,045% від загальної кількості DALY.

ООН: Цілі сталого розвитку на 2016-2030 роки 
Норвегія розглядає Порядок денний на 2030 рік зі своїми 17 цілями сталого розвитку (ЦСР) як трансформаційну глобальну дорожню карту як національних, так і міжнародних зусиль, спрямованих на викорінення крайньої бідності, одночасно захищаючи планетарні межі та сприяючи процвітанню, миру та справедливості. 

Норвегія також була частиною добровільного національного огляду 2016 року політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку. 

Звіти ООН та різні міжнародні індекси показують, що Норвегія займає високі позиції з точки зору глобального впровадження ЦСР. У той же час очевидно, що реалізація Порядку денного 2030 буде вимогливою і для Норвегії. 

Уряд визначив низку цілей, які становлять особливі виклики для національних заходів у Норвегії. Ці виклики стосуються кількох ЦСР та усіх трьох вимірів сталого розвитку - соціального, економічного та екологічного. Цілі, які, ймовірно, залишаться в центрі уваги політичної діяльності та розробки політики, це цілі, що стосуються сталого споживання та виробництва, охорони здоров'я та освіти, рівності, зайнятості та міграції. Уряд надає пріоритет забезпеченню якісної освіти та зайнятості, особливо для молоді та тих, кому загрожує маргіналізація. Це важливий внесок у реалізацію бачення порядку денного 2030 - нікого не залишати позаду. Проблеми, які були визначені на національному рівні:

 Зменшення неінфекційних захворювань та зміцнення психічного здоров’я
 Збільшення рівня закінчення середньої школи
 Ліквідація всіх форм насильства щодо жінок та дівчат
 Зменшення частки молоді, яка не працює, не працює чи не навчається
 Забезпечення стійкої інфраструктури
 Підтримка зростання доходів нижчих 40% населення зі швидкістю, вищою за середнє по країні
 Поліпшення якості міського повітря
 Зменшення наполовину харчових відходів та зменшення утворення відходів
 Зменшення впливу інвазивних чужорідних видів
 Зниження всіх форм насильства та пов'язаних із цим рівня смертності та боротьба з організованою злочинністю.

Див. також 
 Здоров’я в Норвегії

Примітки

Посилання 

Норвегія
Сторінки з неперевіреними перекладами
Суспільство Норвегії